Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrici Ol'ga Morozova e Virginia Wade che hanno battuto in finale Mona Guerrant e Wendy Overton 7-62, 6-2.

Teste di serie 

 Françoise Dürr /  Betty Stöve (semifinali)
 Ol'ga Morozova /  Virginia Wade (Campionesse)

 Nataša Čmyreva /  (primo turno)
 Sue Barker /  Glynis Coles (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1976